HMS Pioneer är namnet på fartyg i Royal Navy:
 
 HMS Pioneer – en 14-kanoners brigg listad 1804–1807.
 HMS Pioneer – en 12-kanoners kutter sjösatt 1810. Konverterades till skonert 1813 och tillbaka till kutter 1819. Användes som kustbevakningsfartyg från 1824 och såldes 1849.
 HMS Pioneer – ett forskningsskepp sjösatt 1850. Ursprungligen med namnet Eider. Hon övergavs 1854 i Arktis.
 HMS Pioneer, var en kanonbåt sjösatt 1856. Höggs upp 1865.
 HMS Pioneer – en typ av forskningsskepp överförd från det Colonial Office 1864. Såldes 1873.
 HMS Pioneer – en hjulångare sjösatt 1874. Höggs upp 1888.
 HMS Pioneer – en kanonbåt sjösatt 1892. Nedmonterades 1893 och uppfördes sen igen i Nyasasjön. Överfördes till brittiska centralafrikanska regeringen 1894.
 HMS Pioneer – en lätt kryssare av Pelorus-klass sjösatt 1899. Överfördes till Royal Australian Navy 1912 där hon blev HMAS Pioneer.
 HMS Pioneer (R76) – ett hangarfartyg av Colossus-klass sjösatt 1944. Ursprungligen med namnet Ethalion, sen Mars. Hon skrotades 1954.

Se även
Pioneer (1862) – en kanonbåt i tjänst av Nya Zeeland och bemannad av Royal Navy